Бага (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 43,13 км². Население — 2361 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información sobre Bagà
 Página local sobre meteorología

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны